Изотопы ртути — разновидности химического элемента ртути, имеющие разное количество нейтронов в ядре. Известны изотопы ртути с массовыми числами от 170 до 216 (количество протонов 80, нейтронов от 90 до 136) и 16 ядерных изомеров. 194Hg является самым долгоживущим из радиоактивных изотопов ртути с периодом полураспада 447 лет. Прочие радиоактивные изотопы имеют период полураспада менее года.

Природная ртуть состоит из смеси 7 стабильных изотопов:
 196Hg (изотопная распространённость 0,155 %)
 198Hg (изотопная распространённость 10,04 %)
 199Hg (изотопная распространённость 16,94 %)
 200Hg (изотопная распространённость 23,14 %)
 201Hg (изотопная распространённость 13,17 %)
 202Hg (изотопная распространённость 29,74 %)
 204Hg (изотопная распространённость 6,82 %).

Таблица изотопов ртути

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов. Для других источников значения могут сильно отличаться.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.  

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы
Ртуть